Нижче приведений список островів Чорного моря.

Див. також 
 Список островів України
 Список островів Болгарії